«Слава шахтёрскому труду» — название ряда памятников-монументов:

 Слава шахтёрскому труду (Донецк)
 Слава шахтёрскому труду (Кемерово)
 Слава шахтёрскому труду (Гуково)
 Слава шахтёрскому труду (Ровеньки)